На́вас () — прізвище іспанського походження. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Кейлор Навас (* 1986) — костариканський футболіст, воротар.
 Рафаель Навас Пардо — член військової хунти Колумбії
 Хесус Навас (* 1985) — іспанський футболіст, півзахисник.

Іспанські прізвища